Solaris Urbino 15 – niskopodłogowy autobus z serii Solaris Urbino produkowany przez Solaris Bus & Coach S.A.
 Suchoj Su-15 – radziecki, dwusilnikowy myśliwiec przechwytujący